Антомонов — фамилия:

 Антомонов, Михаил Юрьевич (род. 1948) — советский и украинский учёный.
 Антомонов, Юрий Гурьевич (1929—1999) — советский и украинский учёный, отец Антомонова Михаила.

См. также 
 Антомоново
 Антимонов 
 Артамонов